Муляры — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Муляры — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Муляры — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Муляры — деревня в Вилейском районе Минской области.